

Давидково — село, Смолянська область

Давидково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Давидково — присілок, Клинський міський округ, Московська область
 «» — пускова станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену